Partit Comunista de Galícia, partit polític de Galícia
 Partit Comunista Guadalupeny, partit polític de Guadalupe
 Partit Comunista de Grècia, partit polític de Grècia
 Poetae Comici Graeci, col·lecció d'obres de la comèdia grega